Gostomia est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Gostomia, village de la voïvodie de Mazovie
 Gostomia, village de la voïvodie d'Opole
 Gostomia, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale